Кленик може бити:

 Кленик (Литија), насељено мјесто у општини Литија, Република Словенија
 Кленик (Пивка), насељено мјесто у општини Пивка, Република Словенија